Mechanicsville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mechanicsville Historic District (Knoxville, Tennessee), NRHP-ID 80003842
 Mechanicsville Historic District (Grafton, Vermont), NRHP-ID 10000766
 Mechanicsville Historic District (Danville, Virginia), NRHP-ID 14000231